Диего-Мартин () — регион на северо-западе острова Тринидад, Тринидад и Тобаго. Административный центр — город Диего-Мартин.

География 
Граничит с регионом Сан-Хуан — Лавентиль на востоке и с городом Порт-оф-Спейн на юго-востоке. С юга омывается заливом Пария, на севере Карибским морем, на западе отделён проливом от острова Монос.

Площадь региона составляет 126 кв. километров.

Население 
По данным на 9 января 2011 года согласно переписи населения в регионе проживало 102 957 человек: мужчин — 50 718, женщин — 52 239.

 15 мая 2000 года — 86 805 человек.

Административное деление 
Регион разделён на 47 административных единиц: 42 городских сообщества (), 1 полугородское (), 2 сельских () и 2 островных ().

Список сообществ

Примечания

Ссылки 
 Municipal Corporations Contact Information Список глав регинов Тринидада

Административные единицы Тринидада и Тобаго